Vicards Island ist der Name folgender Inseln:

 Vicars Island (Antarktika), Insel vor der Küste des Enderbylands, Ostantarktika
 Vicars Island (New York), Insel im Lake George, Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Vicars Island (Kanada), Insel im Besnard Lake, Provinz Saskatchewan, Kanada